Thomas C. Hauser (ur. 1946) – amerykański pisarz
 Thomas Hauser (ur. 1953) – austriacki narciarz alpejski
 Thomas Hauser (ur. 1965) – niemiecki piłkarz